Brook steht für:
 Brook (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Brook (Schiff), deutsches Frachtschiff
 Brook, regional für Bruchwald
 Brook-Motorcycles, Schweizer Motorradhersteller

Brook ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Brook (Indiana), Ort in den Vereinigten Staaten
 Brook (Carmarthenshire), Ort in Wales
 Brook (Isle of Wight), Ort in England
 Brook (Test Valley), Ort in Hampshire
 Brook (New Forest), Ort in Hampshire
 Brook, Ortsteil von Alt Tellin, Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
 Brook, Ortsteil von Essen (Oldenburg), Landkreis Cloppenburg, Niedersachsen
 Brook, Ortsteil von Großenkneten, Landkreis Oldenburg, Niedersachsen
 Brook, Ortsteil von Haselund, Kreis Nordfriesland, Schleswig-Holstein
 Brook, Ortsteil von Kalkhorst, Landkreis Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern
 Brook, Ortsteil von Martensrade, Kreis Plön, Schleswig-Holstein
 Brook, Ortsteil von Mesekenhagen, Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
 Brook, Ortsteil von Schmalfeld, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein
 Brook, Ortsteil von Ahaus, Kreis Borken, Nordrhein-Westfalen
 Brook, Ortsteil von Gronau (Westf.), Kreis Borken, Nordrhein-Westfalen
 Brook, Ortsteil von Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein
 Gut Brook in Hollern-Twielenfleth, Landkreis Stade, Niedersachsen
 Brook-Gletscher, Antarktika

im NRHP gelistete Objekte:
 Brook Chapel, in Hillburn, New York, ID-Nr. 09001287
 Brook Forest Inn, in Evergreen, Connecticut, ID-Nr. 09000567
 Brook Hall, in Abingdon, Virginia, ID-Nr. 97000490
 Brook Hill Farm, in Forest, Virginia, ID-Nr. 97000489
 Brook Ramble, in Townsend, Delaware, ID-Nr. 92001137
 Brook Road Marker, Jefferson Davis Highway, in Richmond, Virginia, ID-Nr. 07000765

Siehe auch:
 The Brook
 Brooke
 Brooks
 Broock
 Brok (Begriffsklärung)